Gustav Adolph Fintelmann ist der Name folgender Personen:

* Gustav I. Adolph Fintelmann (1803–1871), königlicher Hofgärtner und Kastellan auf der Pfaueninsel, Publizist und Verfasser von Monografien über praktische Gärtnerei
 Gustav II. Adolph Fintelmann (1846–1918), preußischer Hofgartendirektor und Direktor an der Königlichen Gärtnerlehranstalt am Wildpark bei Potsdam